Příjmení Gardner nosí více osobností:

 Alexandr Gardner (1821–1882) – skotský a americký fotograf
 Anthony Gardner (* 1980) – anglický fotbalista
 Ava Gardner (1922–1990) – americká herečka
 Bunk Gardner (John Leon Gardner; * 1933) – americký hudebník
 Buzz Gardner (1931–2004) – americký trumpetista
 Dale Gardner (1948–2014) – americký letec-astronaut
 Elizabeth Jane Gardnerová (1837–1922) – francouzská malířka amerického původu
 Erle Stanley Gardner (1889–1970) – americký spisovatel detektivek
 Eva Gardner (* 1979) – americká baskytaristka
 Gerald Gardner (1884–1964) – anglický amatérský antropolog a okultista
 Guy Spence Gardner (* 1948) – americký vědec, letec a americký kosmonaut
 Howard Gardner (* 1943) – americký vývojový psycholog
 Irvine Clifton Gardner (1889–1972) – americký fyzik
 John William Gardner (1912–2002) – americký psycholog a politický konzultant
 Martin Gardner (1914–2010) – americký matematik
 Rob Gardner – americký bubeník
 Robert Gardner (1925–2014) – americký filmař a antropolog
 Rulon Gardner (* 1971) – americký zápasník – volnostylař
 Sue Gardnerová (* 1967) – kanadská novinářka a manažerka
 Virginia Gardner (* 1995) – americká herečka

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení